Muggeridge ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Muggeridge (1928–1985), britischer Leiter und Journalist
 Eadweard Muybridge (1830–1904), eigentlich Edward James Muggeridge, britischer Fotograf und Pionier der Fototechnik
 Joanne Muggeridge (* 1969), englisch-walisische Badmintonspielerin
 Karl Muggeridge (* 1974), australischer Motorradrennfahrer
 Malcolm Muggeridge (1903–1990), britischer Journalist und Geheimdienstmann